

Persone 
 Kento Handa – attore giapponese
 Kento Harada – attore giapponese
 Kento Hashimoto – calciatore giapponese
 Kento Hayashi – attore giapponese
 Kento Hikita – attore giapponese
 Kento Kaku – attore giapponese
 Kento Momota – giocatore di badminton giapponese
 Kento Nagayama – attore giapponese
 Kento Nakajima – attore, modello e cantante giapponese
 Kento Masuda – musicista e compositore giapponese
 Kento Misao – calciatore giapponese
 Kento Miyahara – wrestler giapponese
 Kento Sakuyama – saltatore con gli sci giapponese
 Kento Senga – cantante e attore giapponese
 Kento Shimoyama – sceneggiatore giapponese
 Kento Takeuchi – tennista giapponese
 Kento Yamazaki – attore e modello giapponese
 Kento Zenihiro – archeologo giapponese
 Kento – pseudonimo di Francesco Carlo, rapper italiano

Personaggi immaginari 
 Ihara Kento – personaggio del dorama Saikō no jinsei no owarikata - Ending Planner
 Kento Hotta – personaggio del dorama Tokyo Bandwagon
 Kento Minobe – personaggio del dorama Scrap Teacher: Kyōshi saisei
 Kento Nemoto – personaggio del dorama Taisetsu na koto wa subete kimi ga oshiete kureta
 Kento Shibata / Kento Redford – personaggio del manga Mei-chan's Butler
 Kento Tate – personaggio dell'anime Daltanious
 Kento Yuki – personaggio dell'anime Web Diver
 Kento – nome originale di Kent, personaggio della serie di videogiochi Amnesia
 Kento – personaggio del manga e anime Mila e Shiro due cuori nella pallavolo
 Kento – personaggio del film Ritratto di famiglia con tempesta
 Shibata Kento – personaggio del dorama Mei-chan no shitsuji

Altro 
 Kentō ankoku-den sestas – manga